A89 kan avse:

 A89 – en schacköppning, se ECO-lista

Motorvägar
 A89 (motorväg, Frankrike), se Motorvägar i Frankrike
 A89 (motorväg, Tyskland), se Motorvägar i Tyskland